Andrej Hlinka, een Slowaaks politicus
 Hlinka (okres Bruntál), een gemeente in Tsjechië